Брукк-им-Циллерталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 04.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Макс Вассерер (GLB) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 Партия GLB занимает 5 мест.
 местный список: 2 места.
 местный список: 2 места.
 местный блок: 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля